

Geografia 
 Loh  – quartiere della città extracircondariale di Wuppertal (Renania Settentrionale-Vestfalia) nel distretto di Barmen (Germania)
 Loh – località del comune di Breckerfeld (Germania)
 Loh – località del comune di Dorfen (Germania)
 Loh – sobborgo di Dortmund (Germania)
 Loh – località del comune di Stephansposching (Germania)
 Loh  – Isola di Vanuatu

Sigle 
 Light Observation Helicopter  – elicottero leggero da ricognizione
 Loss of heterozygosity  – perdita di eterozigosi

Codici 
 LOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Loja (Ecuador)
 loh – codice ISO 639-3 della lingua narim